Nenndorf (Schaumburg), een Samtgemeinde in het district Schaumburg in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Bad Nenndorf, een Mitgliedsgemeinde in het district Schaumburg in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Nenndorf (Wittmund), een gemeente in het district Wittmund in de Duitse deelstaat Nedersaksen